Deák Ferenc utca (Budapest)
 Deák Ferenc utca (Esztergom)
 Deák Ferenc utca (Kolozsvár)